Daniel Ene (Slatina, 1991. augusztus 30. –) román labdarúgó, 2014 óta az Unirea Slobozia labdarúgója.

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Román labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Slatinaiak (Olt megye)